Il singolare del torneo di tennis Hamburg Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Michaël Llodra che ha battuto in finale Jan Vacek 6-4, 6-3.

Teste di serie 

 Raemon Sluiter (secondo turno)
 Christian Vinck (primo turno)
 Jens Knippschild (semifinali)
 Edwin Kempes (primo turno)

 Peter Wessels (primo turno)
 Julian Knowle (quarti di finale)
 Arvind Parmar (secondo turno)
 Cristiano Caratti (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hamburg Challenger 2001